Michiyasu Osada – ex calciatore giapponese, centrocampista
 Shinya Osada – calciatore giapponese
 Shuichiro Osada – giocatore di baseball giapponese
 Yūkō Osada – fumettista giapponese